ZMA – Zavod Malolitražnych Avtomobilej – casa automobilistica russa, successivamente chiamata Sollers Naberežnye Čelny
 zma – codice ISO 639-3 della lingua manda (Australia)